Back to the Soil – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 Back to the Soil – cortometraggio del 1934 diretto da Jules White